Александр, принц Югославии (1888—1934) — король сербов, хорватов и словенцев (1921—1929), король Югославии (1929—1934).
 Александр, принц Югославии (1924—2016)
 Александр, кронпринц Югославии (род. 1945) — наследник сербского престола.
 Александр, принц Югославии (род. 1982)